Juanas puede referirse a:
 Plural de Juana
 Convento de las Juanas, en Alcalá de Henares.
 Las Juanas, telenovela colombiana.
 Víctor Juanas Uriol